Mametz (Pas-de-Calais)
 Mametz (Somme)